Komatsu Ltd. (株式会社小松製作所 - Kabushiki-gaisha Komatsu Seisakusho) ali samo Komatsu (コマツ)  je japonsko podjetje, ki proizvaja stroje za gradbena in zemeljska dela, rudarstvo, vojsko in industrijo.Komatsu je eden izmed največjih proizvajalcev gradbenih strojev na svetu. Sedež podjetje ja v Tokiu, Japonska. Podjetje je poimenovano po kraju, kjer je bilo leta 1917 ustanovljeno - Komatsu, Ishikawa.

Leta 2008 je Komatsu predstavil hibridni bager Komatsu PC200-8 Hybrid.

Produkti

Glej tudi
Hanomag — podružnica podjetja Komatsu

Reference

Zunanje povezave

http://www.komatsu.com/CompanyInfo/profile/outline/ 
Drones’ Next Job: Construction Work Komatsu to Use Unmanned Aircraft, Bulldozers to Automate Early Foundation Work The Wall Street Journal (Online edition, Business Section, January 20th, 2015)

Proizvajalci gradbenih strojev
Podjetja Japonske
Podjetja, ustanovljena leta 1921